Алексей Каштанов:
* Каштанов, Алексей Дмитриевич (род. 1996) — российский футболист.
 Каштанов, Алексей Константинович (1917—1986) — Герой Советского Союза.